Джаз-ансамбль «Бумеранг» — алма-атинский джаз-ансамбль.

История 
Ансамбль создан в 1975 году Тахиром и Фархадом Ибрагимовыми. Первый состав: Тахир Ибрагимов — барабаны, перкуссия; Фархад Ибрагимов — контрабас, бас-гитара; Владимир Назаров — клавишные. Впоследствии к ним присоединились трубач Валерий Баннов, саксофонист Виктор Николаев и перкуссионист Михаил Джураев.

Под названием «Арай» ансамбль аккомпанировал эстрадной вокалистке Розе Рымбаевой в период с 1979 по 1982 год, параллельно выступая под именем «Бумеранг» с джазовыми программами. Основной сценой являлся зал консерватории. В 1982 году ансамбль «Арай» стал выступать отдельно в новом составе. Также в первой половине 80-х внутри ансамбля существовал побочный коллектив под названием «Медео», выпустивший, правда, только одну пластинку. В 1985 году на базе «Медео» Владимиром Назаровым была создана группа «Сункар», тоже издавшая единственный альбом.

Ансамбль — участник джазовых фестивалей: в Фергане (1978, 1984), Новосибирске (1978—1996), Ярославле (1981), Москве (1982, 1990) и других городах. Лидер ансамбля Тахир Ибрагимов неоднократно признавался лучшим барабанщиком Советского Союза. В конце 80-х коллектив выступил в Москве на одной сцене с грандами мирового джаза — квинтетом Баста Вильямса, квартетом Бенни Голсона, квинтетом Фредди Хаббарда и ансамблем «Sun Ra». В 1993 году в германском городе Касселе «Бумеранг» сыграл вместе с немецким гитаристом Хансом Таменом.

По утверждению Фархада Ибрагимова, за выпуск трёх своих джазовых пластинок на фирме «Мелодия» — «Бумеранг», «Миражи» и «Орнамент», — коллектив «не получил ни копейки» из-за «беспрецедентности случая».

Участники в разные годы 
 Тахир Ибрагимов — ударные, перкуссия (1973-)
 Фархад Ибрагимов — бас-гитара, табла (1973-)
 Виктор Николаев — саксофоны (1973-)
 Константин Ли — гитара
 Юрий Парфенов — труба (1980-)
 Лев Липлавк — фендер-пиано
 Валерий Баннов — труба, флюгельгорн
 Батырхан Шукенов — тенор-, альт- и сопрано-саксофоны
 Фархад Мусабаев — синтезатор «Ямаха ДХ 7», фендер-пиано
 Владимир Стригоцкий — синтезатор
 Михаил Ермолов — фортепиано
 Василий Раббэ — гитара, ситар
 Владимир Мусаилов — табла, байя
 Яков Хан — тромбон
 Владимир Назаров — клавишные (1973-)
 Валерий Баннов — труба (1973-)
 Михаил Джураев — перкуссия (1973-)
 Константин Добровольский — тенор, сопрано саксофоны

Дискография

Оригинальные альбомы 
 Джаз-ансамбль «Бумеранг» Мелодия С60-18719-20 (1983)
 1. Семиречье (В. Назаров)
 2. Хайтарма (Ю. Парфёнов)
 3. Мадрас (Т. Ибрагимов)
 4. Дервиш (Ю. Парфёнов)
 5. Пагода «Пайя» (Т. Ибрагимов)
Состав: 1,2,3,4,5.

 Орнамент Мелодия С60-21321-007 (1985)
 1. Бумеранг (Ю. Парфёнов)
 2. Орнамент (Ю. Парфёнов)
 3. Три четверти (Ю. Парфёнов)
 4. Минарет (Ю. Парфёнов)
 5. Индия (Ю. Парфёнов)
 6. Турецкие зарисовки (Ю. Парфёнов)
Состав: 1,2,3,4,5,6.

 Мираж Мелодия C60-22759 (1986)
 1. Полёт беркута (Ф. Ибрагимов)
 2. Лавка чудес (Ф. Ибрагимов, В. Раббэ)
 3. Мираж (М. Ермолов)
Состав: 1,2,7,8,9,10,11,12,13.

Компиляции 
 Фестиваль «Джаз над Волгой» Мелодия С60-16255-6 (1981)
 5. Дервиш
Состав: 1,2,3,5,14,15.

 Джаз — 82 Пластинка 3. Мелодия С60-19125-000 (1983)
 Вторая часть сюиты «Семиречье»
Состав: 1,2,3,4,5,15.
 Песни влюблённых. Песни на стихи Ш. Сариева Мелодия С60-26335 (1988)
7. Думаешь ли ты обо мне? — Асан Макашев и джаз-ансамбль «Бумеранг» п/у Тахира Ибрагимова

 Soviet Jazz Ensemble — Boomerang MFSL «MFCD-908» (1988)
Orig Master Recording. CD Release. Japan
 Boomerang
 Semirechye
 Ornament
 Khaitarma
 Three Fourths
 Madras
 Minaret
 Dervish
 Pagoda Paya
 Sketches Of Turkey

 Red Square Groove — Rare Jazz / Fusion Gems From Russian Vaults Volume 2 Cosmic Sounds — CS-05 LP (2000)
 2 Dervish
 4 Ornament

См. также 
 Арсенал (группа)

Примечания

Ссылки 
 Тахир Ибрагимов. Воспоминания близких 
 Тахир Ибрагимов 
 Юрий Парфенов
 Статья в словаре «Джаз. XX век»
 Ансамбль «Арай»
 Роза Рымбаева и ВИА Арай — Солнечный свет. 1980 год. (Концерт. Олимпиада-80)

Музыкальные коллективы СССР
Джазовые коллективы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1973 году